Der Räuber Hotzenplotz steht für:
 Der Räuber Hotzenplotz, Roman von Otfried Preußler, siehe Räuber Hotzenplotz
 Der Räuber Hotzenplotz (1974), deutscher Kinderfilm von Gustav Ehmck
 Der Räuber Hotzenplotz (2006), deutscher Kinderfilm von Gernot Roll
 Der Räuber Hotzenplotz (2022), deutsch-schweizerischer Spielfilm von Michael Krummenacher